Ouli bezeichnet:

 Ouli (Guizhou), Gemeinde in China in der Provinz Guizhou
 Ouli (Kamerun), Gemeinde in Kamerun